Узунов е родово име произхождащо от турската дума uzun (прочитано: узун), която означава висок, дълъг, отнасящо се до човешки ръст.

Личности с такова родово име

Узунов 
 Атанас Узунов, двама души с това име;
 Вихрен Узунов (р. 1983) – български футболист;
 Григор Узунов (1907 – 1952) – български инженер;
 Дечко Узунов (1899 – 1986) – български художник;
 Димитър Узунов, няколко души с това име;
 Киро Узунов (1864 – 1938) – български революционер;
 Кристиян Узунов (р. 1989) – български футболист;
 Никола Узунов (1930 – 2010) – икономист и обществено-политически деец от Република Македония;
 Панайот Узунов (1957 – 2009) – български авиатор;
 Христо Узунов (1878 – 1905) – български революционер;
 Христо Узунов (1971) – български актьор

Узунова 
 Ани Узунова – българска волейболистка;
 Цветелина Узунова (р. 1967) – българска журналистка;
 Румяна Узунова (1936 – 1995) – българска журналистка и писателка;

Вижте също 
 Партизански отряд „Анещи Узунов“.